A Serie A 1957-58-as szezonja volt a bajnokság ötvenhatodik kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Juventus FC lett. Ez volt a klub tizedik bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat

A góllövőlista élmezőnye 

 28 gól: John Charles (Juventus)
 23 gól: Edwing Firmani (Sampdoria)
 22 gól: Omar Sivori (Juventus)
 21 gól: Luis Vinicio (Napoli)
 20 gól: Kurt Hamrin (Padova)
 19 gól: Dino da Costa (Roma)
 12 gól: Lorenzo Bettini (Udinese), Santiago Vernazza (Palermo), Luigi Pivatelli (Bologna)

Eredmények

Jegyzetek

Lásd még 

 Serie B 1957-58
 Serie C 1957-58
 IV Serie 1957-58
 Coppa Italia 1958

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1